Венендал или Веенендаал () — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт.

В Венендале находится основная фабрика нидерландского производителя автомобилей «GINAF», предназначенных для преодоления тяжёлого бездорожья, строительства и сельского хозяйства.

История 
Поселение было основано в XVI веке, как колония по добыче торфа. Откуда и пошло название: veen устаревшее голландское название торфа и daal — долина. Разрастаться город начал только после окончания Второй мировой войны. До второй половины XX века община Венендал принадлежала сразу двум провинциям (по частям): Гелдерланду и провинции Утрехт. Это было связано с тем, что община была слишком мала, чтобы иметь свой собственный муниципалитет. Статус города и муниципалитета был получен в 1960 году, когда северная часть общины получила независимость от Эде.

В 1997 году Венендал бы назван самым зелёным городом Европы, а 2004 году — Нидерландов.

География 
Общая площадь 19,81 км² (причём вода занимает только 0,21 км²).

Население

Города-побратимы 
  Оломоуц, Чехия (с 1993 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Венендала.

Города Нидерландов